Kirby kan som auktorsförkortning betyda:

 Harold Kirby (1900–1952), amerikansk protozoolog
 William Kirby (1759–1850), engelsk entomolog
 William Forsell Kirby (1844–1912), engelsk entomolog

Auktorsförkortningar